Herter bezeichnet:

 Burg Dußlingen, eine Burgruine in Ortslage der Gemeinde Dußlingen im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg

Herter ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Herter (1871–1950), US-amerikanischer Kunstmaler
 Andreas Herter (* 1954), deutscher Psychotherapeut und Sexualmediziner
 Balz Herter (* 1984), Schweizer Politiker (CVP) 

 Erich Herter (1920–1991), deutscher Maler und Werbegrafiker
 Ernst Herter (1846–1917), deutscher Bildhauer
 Erwin Herter (1849–1908), deutscher Physiologe
 Friedrich Herter von Dußlingen (1314–1359), württembergischer Ritter
 Gérard Herter (1920–2007), deutscher Schauspieler
 Gustave Herter (1830–1898), deutsch-US-amerikanischer Designer
 Hans Herter (1899–1984), deutscher Altphilologe
 Hermann Herter (1877–1945), Schweizer Architekt und Zürcher Stadtbaumeister
 Jason Herter (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Konrad Herter (1891–1980), deutscher Zoologe
 Marc Herter (* 1974), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Sigmund Herter von Herteneck († 1552), Obervogt der Grafschaft Zollern und der Herrschaft Haigerloch
 Ulrich Herter (* 1952), deutscher Musikproduzent
 Uwe Herter (* 1961), deutscher Bogenschütze und Paralympics-Teilnehmer
 Wilhelm Herter von Hertneck (1424–1477), deutscher Feldhauptmann und Staatsmann Württembergs
 Wilhelm Franz Herter (1884–1958), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Härter
 Herder (Begriffsklärung)
 Härder